Mikura steht für
 Mikura-jima, eine japanische Insel  
 Mikurajima (Tokio), eine Ortschaft auf dieser Insel  

Mikura ist der Familienname folgender Personen: 
  Vera Ferra-Mikura (1923–1997), österreichische Kinderbuch-Autorin 

Siehe auch:
 Karas (Anime), Geister in einer japanischen Anime-Serie